Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1988 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari l'1 de maig del 1988.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 27. 148

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 29. 685 (a la volta 53)

Referències 
 

1988
San Marino